

Жінки 
 Гречкіна Ельза Робертівна (1932—2014) — радянський і естонський державний діяч, міністр освіти Естонської РСР (1980—1988).

Чоловіки 
 Максим Гречкін (* 1996) — ізраїльський футболіст, лівий захисник єрусалимського «Бейтара», який грає на правах оренди за «Хапоель».
 Гречкін Олексій Олександрович (1893—1964) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант.